Алефельд () — топоним и фамилия.

Топонимы 

 Алефельд — посёлок в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.  
 Алефельд-Бистензее — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.

Фамилии 

 Алефельд — древний дворянский род, который процветал с начала XIV века в Германии и Дании.
 Алефельд, Шарлотта Елисавета София Вильгельмина фон — немецкая писательница, представительница рода Алефельд.
 Алефельдт, Элиза — представительница рода Алефельд, жена Адольфа фон Лютцова, дочь графа Фредерика фон Алефельдт-Лаурвиг.
 Алефельд, Фридрих Георг Кристоф (1820—1872) — немецкий ботаник и врач.